Bely Jar () ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Bely Jar (Chanten und Mansen), Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen
 Bely Jar (Tomsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tomsk
 Bely Jar (Amur), in der Oblast Amur
 Bely Jar (Chakassien), Rajonverwaltungszentrum in der Republik Chakassien
 Bely Jar (Kaliningrad), im Rajon Prawdinsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Eiserwagen)
 Bely Jar (Krasnojarsk, Atschinsk), im Rajon Atschinsk der Region Krasnojarsk
 Bely Jar (Krasnojarsk, Kuragino), im Rajon Kuragino der Region Krasnojarsk
 Bely Jar (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Bely Jar (Omsk), in der Oblast Omsk
 Bely Jar (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk